Уотсон, Марк:
 Уотсон, Марк Скиннер (1887—1966) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии
 Уотсон, Марк (канадский футболист) (род. 1980) — канадский футболист